Бузэ́уская и Вра́нчская архиепископия () — епархия Румынской православной церкви на территории жудецов Бузэу и Вранча с центром в городе Бузэу в Румынии. Входит в состав Митрополии Мунтении и Добруджи.

История 
Епархия была создана приблизительно в 1503 году как починённая епископия Унгро-Влахийской митрополии. Первое документальное свидетельство о правящем епископе относится к 1525 году.

В марте 2003 года епархия стала называться «Бузэуская и Вранчская». Решением Священного Синода Румынской православной церкви от 18-19 июня 2009 года епархия была возведена в ранг архиепископии. Официальные торжества остоялись 8 ноября того же года.

Епископы 
 Паисий (ок. 1525—1543)
 Анания (1543—1544)
 Лука Кипрский (1583—1602)
 Ефрем (Труфэшел) (ок. 1617—1637)
 Стефан (1637 — ок. 1648)
 Серафим (ок. 1648—1668)
 Григорий (1668—1691)
 Митрофан (1691—1702)
 Дамаскин (Даскэлул) (1702—1708)
 Иоасаф (1708—1716)
 Даниил (1716—1719)
 Стефан (1719—1732)
 Мисаил (1732—1739)
 Мефодий (1741—1748)
 Косма (Попеску) (1763—1787)
 Досифей (Филитти) (11 октября 1787 — 25 сентября 1793)
 Константий (Филитти) (1793—1819)
 Герасим (Рэтеску) (1819—1824)
 Кесарий (Кэпэцынэ) (5 апреля 1825 — 30 ноября 1846)
 Филофей (Пыршой) (27 октября 1850 — 19 июня 1859)
 Дионисий (Романо) (3 февраля 1862 — 18 января 1873)
 Иннокентий (Кицулеску) (24 января 1873 — 13 ноября 1893)
 Дионисий (Климеску) (14 марта 1894 — 5 апреля 1921)
 Геннадий (Никулеску) (13 апреля 1923 — 29 августа 1942)
 Валерий (Моглан) (5 сентября 1942 — 11 января 1943) в/у, еп. Ботошанский
 Анфим (Ангелеску) (11 января 1944 — 1 сентября 1979)
 Антоний (Плэмэдялэ) (9 декабря 1979 — 10 января 1982)
 Епифаний (Норочел) (25 апреля 1982 — 13 января 2013)
 Киприан (Спиридон) (с 10 марта 2013)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Епархии Румынской православной церкви
Митрополия Мунтении и Добруджи